Normandina är ett släkte av lavar. Normandina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Normandina